Challenge peut faire référence à :
 Challenge Yves du Manoir, compétition de rugby à XV entre clubs français ;
 Challenge, anciennement Challenge Hebdo, magazine hebdomadaire économique marocain créé en 2004 ;
 Challenge Bell, tournoi de tennis féminin ;
 , différentes compétitions sportives ;
 Challenge Pernod, classement cycliste ;
 Challenge Tour, circuit professionnel européen de golf ;
 Challenge (triathlon), circuit international de triathlon longue distance ;
 challenge, arbitrage vidéo au volley-ball;
 challenge, possibilité de recours au système Hawk-Eye au tennis.

Voir aussi 

 Challenges, magazine hebdomadaire économique français
 Le Chalange